Riverdale Park (Californie)
 Riverdale Park (Maryland)

Voir aussi 
 Riverdale Park, parc public à Toronto.

Homonymie de localités aux États-Unis